Bruno Massot – pattinatore artistico su ghiaccio francese naturalizzato tedesco
 Sacha Massot – cestista belga